Der Rogers Cup 2015 war ein Damentennisturnier in Toronto. Das Hartplatzturnier der Premier-5-Kategorie war Teil der WTA Tour 2015 und fand vom 8. bis 16. August 2015 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Rogers Cup 2015 fand am 8. bis 9. August statt. Ausgespielt wurden 12 Plätze für das Hauptfeld im Einzel. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Die folgenden Spielerinnen hatten sich in der Qualifikation durchgesetzt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Toronto